El nombre de Iglesia del Corazón de María, es el nombre de varios edificios cristianos, en honor al Inmaculado Corazón de María.

en Chile 
 Iglesia del Corazón de María, templo católico en Linares.
 Iglesia del Corazón de María, templo católico en Valparaíso.